Borten ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Borten (* 1965), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schauspieler
 Per Borten (1913–2005), norwegischer Politiker und Ministerpräsident